Xinyang bezeichnet:

 Xinyang (信阳市), Stadt in der chinesischen Provinz Henan
 Xinyang (Maiji) (新阳镇), Großgemeinde des Stadtbezirks Maiji von Tianshui in der chinesischen Provinz Gansu
 Xinyang (Qian) (新阳镇), Großgemeinde im Kreis Qian in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Xinyang (Youxi) (新阳镇), Großgemeinde im Kreis Youxi in der chinesischen Provinz Fujian
 Xinyang (Liling) (新阳乡), Gemeinde der Stadt Liling in der chinesischen Provinz Hunan
 Xinyang (Wudi) (信阳乡), Gemeinde im Kreis Wudi in der chinesischen Provinz Shandong
 Xinyang (Haicang) (新阳街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Haicang von Xiamen in der chinesischen Provinz Fujian
 Xinyang (Xixiangtang) (新阳街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Xixiangtang von Nanning in Guangxi, Volksrepublik China